{{DISPLAYTITLE:(9458) 1998 FF97}}

A (9458) 1998 FF97 a Naprendszer kisbolygóövében található aszteroida. A LINEAR projekt keretében fedezték fel 1998. március 31-én.

Kapcsolódó szócikkek 
 Kisbolygók listája (9001–9500)

Jegyzetek 

A Naprendszer kisbolygói